Bilk Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bilk Mountain (Idaho)
 Bilk Mountain (Montana)